Runda GP2 na torze Marina Bay Street Circuit – dziesiąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2013.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Autosport

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 9
| Felipe Nasr
| 1-9, 11-24
|align="center"| 21
|-
|align="center"| 10
| Jolyon Palmer
| 1, 9-11, 24-28
|align="center"| 7
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Autosport

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 11
| Sam Bird
| 1-20
|align="center"| 20
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Lista startowa

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2013 w GP2
2013 w Singapurze